Die Mongolian Women’s National League 2016 war die 1. Spielzeit der mongolischen Fußballliga der Frauen gewesen. Die Saison begann am 21. Juli 2015 und endete am 27. Juli 2015.

Tabelle

Weblinks 
 Website des Mongolischen Fußballverbandes
 MWNL 2015 auf RSSF.com

Fußballsaison 2015
2015